Animaniacii este un serial de animație produs de către Warner Bros. Animation. În România, serialul a fost difuzat pe Boomerang.

Episoade

Liste de episoade ale serialelor de animație